ТРК «Гродно» — областная ТРК в Республике Беларусь. Является обладателем наград.

История 
26 декабря 1968 года был образован Комитет радиовещания и телевидения Исполнительного комитет Гродненского совета депутатов трудящих, более 10 лет назад он был реорганизован в ТРК «Гродно».

В конце 2002 года  на частоте  Телеканала  Культура  начал вещать собственный канал  Гродненского телевидения ГТ, впервые у  телекомпании  появляется собственный канал. Изначально  канал вещал только по  вечерам а в остальные время   была ретрансляция канала  Культура, позже появляется и утренний блок программ. Однако, после реорганизации, 18 октября 2003 года на частоте «ГТ» начал вещание общереспубликанский телеканал «Лад» (ныне — «Беларусь 2»), в региональных «окнах» которого продолжили выходить передачи ТРК Гродно.

С 9 октября 2015 у Телерадиокомпании Гродно  появляется снова свой телеканал  под названием  Беларусь 4 Гродно.

Идея создания регионального телеканала "Беларусь 4" принадлежит Белтелерадиокомпании, поддержана Министерством информации и облисполкомами. Новый телеканал - это канал с единой сеткой вещания, который выступает платформой для всех областей страны под общим брендом "Беларусь 4" и будет выходить в каждой из них с указанием региона, например, "Беларусь 4. Гродно", "Беларусь 4. Гомель" и т.д.

Производство

Телевидение 
 «Новости региона» — выходят в эфир на телеканале Беларусь 1 по будням в 15:15 и 18:40, по субботам в 15:15, на телеканале  по будням в 07:00 и в 17:55. 
 «Time out с Татьяной Гришук» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2  по средам в 18:40.
 «В теме» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Вёсачка мая» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Вопрос здоровья» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Гродно культурная столица Беларуси» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Коложский источник» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Утро хорошего дня» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Молоток» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Новая я» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Один день из жизни» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Открытый вопрос» — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «По секрету всему свету»  — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
  «Продлёнка»  — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Ретроград»  — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «Сочиняй мечты»  — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 «У пошуку скарба»  — выходит в эфир на телеканале Беларусь 2.
 Ряд спецпроектов.
 Производство рекламы и размещение её на телеканалах Беларусь 2, НТВ, Беларусь-1 и РТР.

В данное время все проекты,включая новости региона,выходят в эфир телеканала Беларусь-4 Гродно.Новости региона выходят в эфир телеканала Беларусь 1,как перечислено выше.Реклама на телеканалах Беларусь 1,Беларусь 2,НТВ-Беларусь и РТР-Беларусь в данное время уже не размещается.

Радио 
Истории   радиовещания в Гродно начинается  с далекого  1944 года, когда было создано гродненское областное радио.

Радио Гродно создано на базе Гродненской радиостудии и начало вещание 1 декабря 1999  на частоте 67,7 УКВ. 

3 июля 2003 года в Гродно введен в эксплуатацию передатчик 101.2 FM. Радио Гродно стало одной из первых региональных радиостанций, которая стала вещать на новой волне после УКВ вещанию. После этого в начале 2004 года Радио Гродно перешло на круглосуточное вещание, а в октябре совершило очередной рывок по расширению зоны своего вещания. 1 октября 2004 года благодаря совместной программе Минкомсвязи и Гродненского облисполкома были установлены три новых FM-передатчика в городах Слоним (102,5 FM), Сморгонь (102,8 FM) и Геранены (107,8 FM). Теперь "Радио Гродно" могут слушать жители этих городов, а также Лиды, Дятлавы, Ивии, Островца, некоторых районов Минской области и приграничных районов Литвы.

Источники 
 
 Официальный веб-сайт телерадиокомпании «Гродно»

Примечания 

НГТРК РБ
Телеканалы Белоруссии
Компании, занимающиеся радио- и телевещанием
Республиканские унитарные предприятия Белоруссии